Blue Eye kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blue Eye (Arkansas)
Blue Eye (Missouri)